Der Coupe d’Europe 1988/89 ist ein Dreiband-Mannschaftsturnier im Karambolagebillardsport. Die 31. Auflage fand vom 9. bis zum 11. Juni 1989 in Deurne (Antwerpen) statt.

Turniermodus 
Gespielt wurde eine Finalrunde mit fünf Mannschaften.

Geschichte 
Der B.K. Borgen Helsingborg gewann in Deurne zum dritten Mal den Coupe d’Europe vor dem Titelverteidiger Casino Breda BC Deurne und Teletronika Zundert.

Die Ergebnisse der Qualifikation sind nicht komplett vorhanden.

Vor-Qualifikationsspiele für die Endrunde in Deurne

Qualifikationsspiele für die Endrunde in Deurne

Finalrunde in Deurne

Abschlusstabelle 1988/89 

1989
Coupe dEurope 1988/89
Billardturnier in Antwerpen